Having a Party kan avse:

Having a Party (album av Chips) – ett studioalbum av den svenska pop- och countrygruppen Chips, släppt i maj 1982
Having a Party (album av Pointer Sisters) – ett studioalbum av den amerikanska gruppen Pointer Sisters, släppt 1977